SCI pode referir-se a:

 Sport Club Internacional, time de futebol
 Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, congregação religiosa
 Secretaria de Cooperação Internacional, secretaria vinculada ao Procurador-Geral da República

Desambiguação